Grad u Danskoj:
 Albertslund, grad u regiji Hovedstaden

Općina u Danskoj:
 Albertslund (općina), općina u regiji Hovedstaden